«Top of the World» — песня американской кантри группы The Carpenters, вышедшая в 1973 году в качестве 4-го сингла с четвёртого студийного альбома A Song for You (1972). 
Сингл достиг первого места в американском хит-параде Billboard Hot 100, став для дуэта их вторым чарттоппером.

История 
Первоначально записанная и выпущенная для студийного альбома дуэта A Song for You в 1972 году, эта песня возглавила американский хит-парад Billboard Hot 100 в конце 1973 года, став вторым чарттоппером дуэта после «(They Long to Be) Close to You» (он был № 1 в 1970). Позже будет и третий их лидер чарта знаменитый трек «Please Mr. Postman» (№ 1 в 1975). Карен Карпентер перезаписала его для первой компиляции группы, так как она не была полностью удовлетворена оригиналом.

Участники записи 

 Карен Карпентер — вокал
 Ричард Карпентер — бэк-вокал, электрическое фортепиано Wurlitzer
 Joe Osborn — бас-гитара
 Hal Blaine — ударные
 Tony Peluso — электрогитара
 Buddy Emmons — pedal steel guitar

Чарты

Версия Линн Андерсон 
Кантри-певица Линн Андерсон записала свою кавер-версию песни в 1973 году для своего студийного альбома Top of the World, вышедшего на лейбле Columbia Records. Песня стал первым синглом с этого альбома и главным его хитом. Кавер-версия достигла первого места в канадском кантри-чарте RPM Country Tracks, второго места в американском кантри-чарте Hot Country Singles и 74-го места в Billboard Hot 100 в середине 1973 года. Успех версии Андерсон заставил Carpenters выпустить новую версию своего сингла, который потом и возглавил основной американский хит-парад поп-музыки, оставаясь на первом месте две недели в декабре 1973 года. Версию Андерсон продюсировал её муж Glenn Sutton, а также Клайв Дэвис. Она позднее перезаписала песню для своего альбома 2004 года The Bluegrass Sessions.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Кантри-песни
Синглы A&M Records
Песни The Carpenters
Антивоенные песни
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Песни, написанные Джоном Беттисом
Синглы Columbia Records